Ферна́ндо Рубе́н Га́го (; род. 10 апреля 1986, Сьюдадела, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, выступавший на позиции полузащитника, тренер.

Карьера

Клубная 
Гаго, который пришёл во взрослую команду клуба «Бока Хуниорс» из юношеской, дебютировал в основном составе 5 декабря 2004 года в игре с «Кильмесом», которая завершилась победой «Хуниорс» со счётом 1:0. Несмотря на молодой возраст, он быстро стал основным игроком полузащиты клуба, и его стали часто сравнивать с Фернандо Редондо. Его уверенная игра вызвала интерес к нему со стороны таких испанских клубов, как «Реал Мадрид» и «Барселона».

15 ноября 2006 года президент «Реала» Рамон Кальдерон одобрил подписание Гаго и его соотечественника Гонсало Игуаина. Контракт Гаго с «Реалом» был подписан 19 декабря 2006 года, сумма трансфера составила 20,4 млн евро.

Дебют Гаго в «Реале» состоялся 7 января 2007 года в матче испанской Примеры против «Депортиво». Реал проиграл в этой игре со счётом 2:0. После ряда ошибок, совершённых им на поле, Гаго был заменён в своём первом матче на Роналдо. Через неделю, в следующей с «Сарагосой», Гаго подтвердил свою значимость на футбольном поле. Его игра доставляла неудобства соперникам, он демонстрировал отличное ви́дение поля и обострял атаки своей команды. «Реал» обыграл «Сарагосу» со счётом 1:0 благодаря голу Руда Ван Нистелроя.

20 мая 2007 года в матче с «Рекреативо» при счёте 2:2 «Реал» вышел вперёд в счёте после голевой передачи Гаго на Роберто Карлоса и в итоге выиграл тот матч со счётом 3:2, что позволило ему догнать по очкам «Барселону», а затем и выиграть чемпионат.

31 августа 2011 года Гаго отправился в годичную аренду в итальянскую «Рому». В конце сезона Гаго сообщил, что хочет остаться в «Роме».

19 июля 2012 года полузащитник подписал контракт с «Валенсией» сроком до 30 июня 2016 года.

31 января 2013 года футболист перешёл в «Велес Сарсфилд» на правах аренды до конца сезона 2012/13.

29 июля 2013 года подписал контракт с «Бокой Хуниорс» сроком на три года. 7 апреля 2015 года продлил контракт с «Бокой» до июня 2017 года. 10 марта 2017 года продлил контракт с el Xeneize до июня 2020 года.

10 ноября 2020 года через свою страничку в Instagram объявил о завершении карьеры игрока.

Международная 
Гаго является олимпийским чемпионом игр в Пекине в составе сборной Аргентины. Постоянно вызывается в главную сборную страны.

Тренерская 
20 января 2021 года назначен главным тренером «Альдосиви». 27 сентября 2021 года, через 2 дня после матча 13-го тура Профессиональной лиги 2021 «Альдосиви» — «Химнасия и Эсгрима» (1:3), подал в отставку.

21 октября 2021 года назначен главным тренером «Расинга». Контракт подписан до декабря 2022 года.

Достижения 
  «Бока Хуниорс»
 Чемпион Аргентины (5): Ап. 2005, Кл. 2006, 2015, 2016/17, 2017/2018
 Обладатель Кубка Аргентины (1): 2014/15
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2005
 Обладатель Рекопы Южной Америки (2): 2005, 2006
 Участник символической сборной года Южной Америки (2): 2005, 2006

  «Велес Сарсфилд»
 Чемпион Аргентины (1): Суперфинал 2012/13

  «Реал Мадрид»
 Чемпион Испании (2): 2006/07, 2007/08
 Обладатель Суперкубка Испании (1): 2008
 Обладатель Кубка Испании (1): 2010/11

  Сборная Аргентины
 Чемпион мира среди молодёжных команд (1): 2005
 Олимпийский чемпион (1): 2008

Личная жизнь 
27 июля 2011 года Фернандо женился на теннисистке Хиселе Дулко.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Рома»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Альдосиви»
Тренеры ФК «Расинг» Авельянеда